Цело-Буон-Персіко — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лоді
 Цело-Сурригоне — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан